Anchors Aweigh puede referirse a:
 Anchors Aweigh (marcha), una marcha militar norteamericana, compuesta en 1906.
 Anchors Aweigh (álbum), un álbum musical publicado en 2003 por The Bouncing Souls.
 Levando anclas, una película de 1945.